Cedeño (Bolívar)
Cedeño (Monagas)